Сергей Вардосанидзе:
 Серго Вардосанидзе (род. 1955) — грузинский историк, доктор исторических наук, профессор
 Сергей Вардосанидзе (род. 1946) — советский и российский врач, министр здравоохранения Ставропольского края (2002—2007)